Britomart steht für:
 Britomartis, eine Nymphe auf der Insel Kreta in der griechischen Mythologie
 Britomart Transport Centre, ein Bahnhof und Nahverkehrsknotenpunkt in Auckland
 Point Britomart, eine ehemalige Landspitze in Auckland
 HMS Britomart, Name von Schiffen der Royal Navy